Nos Estados Unidos
 Flórida, um dos cinquenta estados nos Estados Unidos
 Florida (Massachusetts), vilarejo no estado de Massachusetts
 Florida (Missouri), vilarejo no estado do Missouri
 Florida (Condado de Orange), vilarejo no estado de Nova Iorque
 Florida (Ohio), vilarejo no estado de Ohio
 Florida Ridge, na Flórida
 Florida City, na Flórida
 Florida (Porto Rico), um município em Porto Rico

No Brasil
 Flórida (Paraná), município
 Flórida Paulista, município
 Flórida (Praia Grande), bairro

No Uruguai
 Florida (departamento)
 Florida (Uruguai), cidade

No Chile
 La Florida, comuma chilena
 Florida (Chile), comuna

No Peru
 Florida (distrito)
 La Florida (distrito)

Na Colômbia
 La Florida (Colômbia)

Outros
 Florida (Bolívia), província 
 Villa Florida, distrito no Paraguai 
 Ilhas Florida, nas Ilhas Salomão 

Desambiguações de topônimos